Gloria (lateinisch gloria „Ruhm“) steht für:
 Gloria, die Herrlichkeit Gottes
 die Personifikation des Ruhmes in der römischen Mythologie, siehe Fama
 Gloria (Name), ein weiblicher Vorname und Familienname
 Gloria (Kartoffel), eine vorwiegend festkochende Kartoffelsorte
 Gloria (Schiff), kolumbianisches Segelschulschiff
 Gloria, Codename der Version 7 von Linux Mint
 Nissan Gloria, ein Automodell
 Radio Gloria, Schweiz

Etablissements:
 Gloria (Saarbrücken), Saarbrücker Diskothek und ehemaliges Kino
 Gloria-Kino (Buchen) im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Gloria-Palast, Berlin
 Filmpalast Gloria, Weißenfels
 Gloria-Theater (Köln)
 Gloria-Theater (Bad Säckingen)

Musik:
 Blaskapelle Gloria, mährische Blaskapelle
 Gloria (Band), ein deutsches Musiker-Duo
 Gloria (brasilianische Band), Post-Hardcore-/Metalcore-Band
 Gloria (Jenkins), geistliches Chorwerk von Karl Jenkins (2010)
 Gloria (Joachim-Witt-Lied), Lied von Joachim Witt (2012)
 Gloria (Rutter), Chorwerk von John Rutter (1974)
 Gloria (Them-Lied), Lied von Van Morrison / Them (1964)
 Gloria (U2-Lied) Song der Rockband U2 (1981)
 Gloria (Umberto-Tozzi-Lied), Lied von Umberto Tozzi (1979), von Laura Branigan erfolgreich gecovert (1982)
 Gloria!, das elfte Studioalbum von Gloria Estefan (1998)

Spielfilme:
 Gloria (1931) von Hans Behrendt
 Gloria – Liebe meines Lebens (1977) von Claude Autant-Lara
 Gloria, die Gangsterbraut (1980) von John Cassavetes
 Gloria (1982) von Eva Zsurzs
 Gloria (1999), Remake des Cassavetes-Films von Sidney Lumet
 Gloria (2013) von Sebastián Lelio
 Gloria (2014) von Christian Keller
 Gloria – Das Leben wartet nicht (2018), von Sebastián Lelio

Unternehmen:
 Gloria (Brandschutz), deutscher Hersteller von Brandschutztechnik
 Gloria Automobilfabrik, österreichischer Automobilhersteller
 Gloria-Filmverleih von Ilse Kubaschewski
 Wisa Gloria, Schweizer Spielzeugfirma

Wetterereignisse:
 Hurrikan Gloria, tropischer Wirbelsturm (1985)
 Taifun Gloria, tropischer Wirbelsturm (1999)
 Sturmtief Gloria, Wintersturm in Spanien (2020)

Gloria oder Glória heißen folgende Orte:
 Glória (Bahia), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Bahia
 Glória (Rio de Janeiro), Stadtteil der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro
 Glória (Joinville), Stadtteil der brasilianischen Stadt Joinville 
 Glória (Aveiro), Gemeinde im portugiesischen Landkreis Aveiro
 Glória (Estremoz) Gemeinde im portugiesischen Landkreis Estremoz
 Gloria (Oriental Mindoro), Stadtgemeinde, Provinz Oriental Mindoro, Philippinen

GLORIA steht als Abkürzung für:
 Global Observation Research Initiative in Alpine Environments, Forschungsprogramm
 GLObal Robotic telescope Intelligent Array, ein Netzwerk von ferngesteuerten astronomischen Beobachtungsstätten

Siehe auch:
 Ascensor da Glória, eine der drei Standseilbahnen in Lissabon
 Gloria Dei
 Gloria Siderum
 Gloria-Theater
 Preußens Gloria
 Sachsens Glanz und Preußens Gloria
 Glorie
 Gloriette (Begriffsklärung)
 Gloriosa
 La Gloria
 Punta Gloria

Abkürzung